Фридрих Вилхелм II (; 25. септембар 1744 — 16. новембар 1797) био је пруски краљ од 1786. до 1797. године. Припадао је династији Хоенцолерн.

Биографија 
Рођен је у Берлину као син Вилијама Августа Пруског, другог сина краља Фридриха Вилхелма I и Лујзе Амалије од Брауншвајга. Старија сестра његове мајке, Елизабета, била је супруга Фридриха Великог. Након очеве смрти (1758), Фридрих II је постао наследник престола пошто Фридрих Велики није имао деце. Фридрих Вилхелм II се 1765. године оженио Елизабетом Кристином од Брауншвајга, ћерком Карла I од Брауншвајга. Од ње се развео 1769. године када је оженио Фредерику Лујзу, ћерку Лудвига IX од Хесена. Са њом је имао седморо деце. Имао је и љубавницу Вилхелмину Енке са којом је имао петоро деце. Фридрих се интересовао за уметност. Био је мецена Бетовена и Моцарта, а његов приватни оркестар био је познат широм Европе. Такође је био и талентовани виолончелиста. Године 1786. наследио је свога стрица. Није био упознат са дипломатијом нити припреман за владавину, што је изазвало сумњу у погледу његове спремности за владавину. На почетку владавине доноси мере којима је повећао терет обавеза становништва. Изграђује путеве и канале, смањује царинске дажбине, подстиче трговину, уводи нове порезе. Интелектуални слојеви били су задовољни Фридриховом мером која укида забрану немачког језика. Он врши пријем немачких писаца на Пруску академију и активно подстиче рад универзитета и школа. Укида државни монопол на трговину кафом, дуваном и шећером. Фридрихов рад на кодификацији закона завршен је 1794. године.

Војска Пруског краљевства јача током владавине Фридриховог претходника. Прва брига Фридриха Вилхелма II била је да врши стални надзор над пруском војском. Фридрих је себе прогласио „господарем рата” (нем. Kriegherr) и ставио се на чело колегијума рата (Oberkriegs-Collegium). Војне реформе Фридриха показале су се неуспешним. Пруска војска катастрофално је поражена код Јене 1806. године од Наполеона Бонапарте. У мирнодопским условима, пруска војска бројала је 189.000 војника пешадије и 48.000 коњаника. Пруски краљ покушава да интервенише у Руско-аустријско-турском рату, али није успео да оствари свој циљ. Пруска није добила никакве уступке. Фридрих напушта анти-аустријску политику.

Фридрих и аустријски цар Леополд 1791. године улазе у рат против револуционарне Француске. Августа те године издали су Плиницку декларацију у којој су позвали француске револуционаре да прекину са кршењем права краља Луја XVI. Фридрих лично учествује у кампањама 1792. и 1793. године, а Пруска излази из рата 1795. године након потписивања Базелског мира како би могла да учествује у подели Пољске. Фридрих је умро 1797. године. Наследио га је Фридрих Вилхелм III.

Породично стабло

Референце 
 -{Feldhahn, Ulrich . Die preußischen Könige und Kaiser (German). Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg. }-
 -{Komander, Gerhild H. M. „Friedrich Wilhelm II. König von Preußen (German)”. Verein für die geschichte Berlins e.V. Приступљено 29 April 2013.}-
 -{„Preussenchronik: Der neue König macht wenig besser und vieles schlimmer (German)”. Rundfunk Berlin Brandenburg. Приступљено 29 April 2013.}-
 -{„Preussenchronik: Friedrich Wilhelm II. Preußen (German)”. Rundfunk Berlin Brandenburg. Приступљено 29 April 2013.}-
 
 

Рођени 1744.
Умрли 1797.
Краљеви Пруске
Династија Хоенцолерн
Личности Француских револуционарних ратова